Octineon är ett släkte av koralldjur. Octineon ingår i familjen Octineonidae. 

Octineon är enda släktet i familjen Octineonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Octineon